Філліпс (округ, Арканзас) 
 Філліпс (округ, Колорадо) 
 Філліпс (округ, Канзас) 
 Філліпс (округ, Монтана)

Див. також 
 Філліпс